Zelenbaba ist der Familienname folgender Personen:
 Wladimir Zelenbaba (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Dušan Zelenbaba (* 1952), kroatisch-serbischer Politiker